Ami Rodríguez Pascagaza   (nacido el 18 de mayo de 1994 en Bogotá  )  es una personalidad colombiana de Internet. Fue el primer YouTuber colombiano en alcanzar los 10 millones de suscriptores. Desde octubre del 2019, tiene el mayor número de suscriptores entre los YouTubers colombianos. 

Después de registrar su cuenta de YouTube en 2009,  Rodríguez publica contenido familiar en su canal.

Biografía 
Comenzó su canal de YouTube en el 2009 y produce contenido apto para familias. 

En 2017, Rodríguez participó en una gira de la telenovela latinoamericana Soy Luna .  En 2018, Rodríguez lanzó una canción en colaboración con Sofía Castro, titulada "Mor".   En ese mismo año, Rodríguez fue invitada a YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind, un video oficial de YouTube que recopila los eventos más importantes del año en esa plataforma. 

Rodríguez tiene 6 canales adicionales en la plataforma además de su canal principal ( Ami Rodríguez ), tres de los cuales están inactivos.

Hackeo de su canal 
El 27 de septiembre de 2020, Ami subió un video a su canal secundario, Go Ami Go, en el que explica que su canal principal fue hackeado y su nombre fue cambiado Cardano Foundation, El hack fue para promocionar un sorteo de 100,000,000 de criptomonedas (probablemente fue una estafa), YouTube cerró el acceso de los hackers al canal.

Referencias 

Personas vivas
Youtubers de Colombia
Nacidos en 1994
Nacidos en Bogotá